Jaoueher Guesmi (), née le , est une haltérophile tunisienne.

Carrière 
Jaoueher Guesmi est double médaillée d'argent (à l'épaulé-jeté et au total) ainsi que médaillée de bronze à l'arraché aux championnats d'Afrique 2021 à Nairobi dans la catégorie des moins de .

Notes et références

Liens externes 
 

Haltérophile tunisienne
Naissance en septembre 1999
Lieu de naissance inconnu